Мари́я Ко́сма-Ште́фан-Михоря́ну (; 16 февраля 1954, Журиловка) — румынская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Румынии во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х годов. Чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, трижды бронзовый призёр чемпионатов мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Мария Штефан родилась 16 февраля 1954 года в селе Журиловка, жудец Тулча.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в 1976 году, когда попала в основной состав румынской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Монреале. В зачёте одиночных байдарок пробилась в финальную сталию турнира, но в решающем заезде финишировала только пятой. Будучи в числе лидеров гребной команды Румынии, спустя четыре года благополучно прошла квалификацию на Олимпийские игры в Москве, на сей раз показала в финале одиночной дисциплины четвёртый результат, немного не дотянув до призовых позиций.

В 1981 году Штефан побывала на чемпионате мира в английском Ноттингеме, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в программе байдарок-двоек на полукилометровой дистанции. Через два года выступила на мировом первенстве в финском Тампере, где стала бронзовым призёром сразу в двух разных дисциплинах: в гонках одиночек и четвёрок. В следующем сезоне стартовала на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе — в составе четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Агафия Константин, Текла Маринеску и Настасия Йонеску, обогнала всех своих соперниц на дистанции 500 метров и завоевала тем самым золотую олимпийскую медаль. Вскоре после этой Олимпиады приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место в сборной молодым румынским гребчихам.

Её двоюродная сестра Мария Никифоров тоже была довольно известной байдарочницей, является бронзовым призёром Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

Ссылки 
 
 Мария Штефан  — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Гребцы на байдарках и каноэ Румынии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1976 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1980 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от Румынии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ